Westphalia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Westphalia Township (Iowa)
 Westphalia Township (Kansas)
 Westphalia Township (Michigan)